

Musique 
 harmonisation, ajout d'un accompagnement à une mélodie en suivant les règles de l'harmonie tonale.

 Dans le domaine de l'audio, l'harmonisation consiste à modifier la tonalité d'un fichier audio.

Organologie 
 harmonisation d'un instrument de musique, action de travailler artistiquement un élément — essentiellement à clavier — afin d'en améliorer le timbre : le bec d'un clavecin, le tuyau d'un orgue, le marteau d'un piano, etc.

Technique_cinématographique